Сквер имени Куйбышев» — сквер, который находится в Иристонском районе города Владикавказа, Северная Осетия-Алания. Сквер ограничен на южной стороне — улицей Куйбышева, на западной — улицей Тамаева, на северной — улицей Джанаева и на восточной — павильонами Центрального рынка по улице Рамонова.

Сквер заложен на территории бывшей Торговой площади (позже — Базарная площадь), которая была основана в середине XIX века. 25 февраля 1941 года постановлением Исполкома города Орджоникидзе запущенная Базарная площадь была ликвидирована: «Принимая во внимание необходимость срочных работ по устройству сквера между улицами Тамаева и Рамонова в целях приведения в санитарное состояние и благоустройство запущенного участка бывшей Базарной площади… предложить Горкомхозу приступить к строительству сквера между улицами Тамаева и Рамонова».

В 1984 году отмечен на плане-схеме г. Орджоникидзе под современным названием. В 2000-х годах была произведена реконструкция сквера.

Примечания

Источники 
 Киреев Ф. С., По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 76, ISBN 978-5-906066-18-4.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 435—437. — С. 512 — ISBN 978-5-905066-01-6

Сады и парки Владикавказа
Скверы России